Pseudacraea ruhama is een vlinder uit de onderfamilie Limenitidinae van de familie Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is, als Diadema ruhama, voor het eerst geldig gepubliceerd door William Chapman Hewitson.

Limenitidinae